L'Université de Linnaeus (en suédois, Linnéuniversitetet) est une université suédoise, située sur deux campus à Växjö et Kalmar.

Histoire

Anciens élèves célèbres 
 Malik Bendjelloul
 Nikita Glasnović

Liens externes 

Linnaeus